Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Paraguay 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Flávio Saretta 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Diego Hartfield (quarti di finale)
 Flávio Saretta (finale)

 Carlos Berlocq (semifinali)
 Gorka Fraile (primo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Ramón Delgado (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Paraguay 2006